STT kan avse:
Finska Notisbyrån (STT) – Finlands nationella nyhetsbyrå.
STT (tidning) – en gratistidning i Svenljunga och Tranemo kommuner.